Geige steht für:

 Violine, Streichinstrument
 Geige (Heraldik)
 Halsgeige, im Mittelalter als Bestrafung eingesetzte Fessel
 AG. Geige, deutsche Band
 Marinejargon für die Uniform von Mannschaften („Anzug 1. Geige blau“)

Siehe auch:
 Hohe Geige
 Geigen
 das Geigen beim Segeln = Rollen (Bewegung)
 Teufelsgeige